Вагаршак Танапетович Норенц (, настоящая фамилия — Ерицян, ) — армянский советский писатель. Один из первых представителей советской армянской поэзии.

Биография 
Писать начал очень рано, двенадцати лет от роду.

В начале 1920-х гг. опубликовал цикл лирических стихов «Белые сновидения». Стал членом литературного объединения «Ноембер» («Ноябрь»), возглавляемого Е. Чаренцем. Был членом Ассоциации пролетарских писателей Армении, состоял в ВКП(б).

В 1937—1954 годах находился в заключении.

Выступал как пропагандист творчества западноармянских писателей (Мецаренц, Сиаманто, Варужан и др.), один из инициаторов изданий их сочинений.

Библиография 
 Նորենց, Բանաստեղծություններ, Երևան, 1936.
 Գիրք քնարական, Երևան, 1954.
 Իմ աշխարհը, Երևան, 1958.
 Երկերի ժողովածու, 2 հատորով, Երևան, 1963։
 Избр. стихи, М., 1936;
 Лирика, Ер., 1956;
 Стихотворения, М., 1957.

Память 

В Ереване на доме № 7 по улице Киевян установлена мемориальная доска.

Литература 
 II. Сурхатян, Послеоктябрьская армянская литература, Тифлис, 1930.
 Большая советская энциклопедия. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969—1978. — Т. 18. — С. 121.
 Современная армянская поэзия, ГИХЛ, М. — Л., 1931;
 Поэзия народов Закавказья, Закгиз, Тифлис, 1933.

Примечания

Ссылки 
 
 
 ՎԱՂԱՐՇԱԿ ՆՈՐԵՆՑ

Поэты Армении